Новодворский, Витольд:
 Новодворский, Витольд Владиславович (1861—1923) — российский и польский историк, писатель.
  (1907—1978) — польский историк, сын В. В. Новодворского.
 Новодворский, Витольд Марцелиевич (1887—1961) — российский, советский и польский военный врач.